Plaats in Indonesië
 Tanjung Aur II (Pinoraya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Aur II (Tanjung Kemuning), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu